Le terme ligne 65 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 65 du tramway vicinal d'Anvers ;
 Ancienne ligne 65 du tramway de Bruxelles ;
 Ancienne ligne 65/66 du tramway vicinal de Charleroi.

Voie ferrée 
 Ligne 65 des chemins de fer belges ;
 Ligne 65 de Media Distancia Renfe en Espagne.

Voir aussi 
  

65